На Евровидении 1978 Ирландию представил Колм Уилкинсон с песней . Ирландия заняла 5 место с 86 баллами. Максимальное количество баллов (12) Ирландии присудила Норвегия; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Бельгии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1978»